Энш (Германия) () — коммуна в Германии
 Энш (Гаити) () — город в Гаити